Kitamoto kan avse:

Kitamoto, Saitama - stad i Saitama prefektur, Japan
Shinobu Kitamoto (1977-), japansk kanotist